UPN kan avse:
UPN (stålprofil) – en varmvalsad stålprofil
 UPN – tidigare amerikanskt TV-bolag, se United Paramount Network